Sharon Springs puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 El municipio de Sharon Springs, en el condado de Wallace, en el estado de Kansas.
 Sharon Springs (Kansas), ciudad del condado de Wallace, en el estado de Kansas.
 Sharon Springs (Nueva York), villa del condado de Schoharie, en el estado de Nueva York.